Comins steht für:

 Comins Township, eine Siedlung im US-Bundesstaat Michigan

Comins ist der Familienname folgender Personen:

 Linus B. Comins (1817–1892), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Commins
 Comin